Ел Барбаско има више значења:

 Ел Барбаско (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Барбаско (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику